Rappeneau ist der Familienname folgender Personen:

 Élisabeth Rappeneau, französischer Filmregisseurin
 Jean-Paul Rappeneau (* 1932), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Julien Rappeneau, französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Martin Rappeneau (* 1976), französischer Singer-Songwriter und Komponist
 Patricia Rappeneau (* 1971), französische Autorin

Siehe auch:
 Rappenau